Улица Ве́не () — улица в Старом Таллине, историческом районе столицы Эстонии.

География 
Улица начинается от площади Вана тург, где также пересекается с улицами Виру и Ванатуру-каэл и заканчивается на улице Олевимяги. На улицу Вене выходят улицы Аптеэги, Пюхавайму, Мунга, Катарийна-кяйк и Бремени кяйк.

Протяжённость улицы — 1,248 км.

История 
Улица получила своё название оттого, что уже с XII века здесь начали появляться торговые ряды русских купцов, сформировавшие позднее торговый двор; главою купцов был старшина. Также действовал русский православный приход, к которому примыкали хозяйственные постройки, использовавшиеся для хранения товаров и проведения собраний. 

Изначально улица называлась Монастырской, так как на ней находился Доминиканский монастырь, но после Реформации в XVI веке, когда доминиканский монастырь прекратил своё существование, за улицей, благодаря торговому двору и церкви, закрепилось название Вене — Русская.

Здания

Улица Вене

Церкви 
 На улице Вене находится Никольская церковь (д. 24) — старейший в Таллине православный приход, известный с 1420-х годов. Современное здание было построено в 1820—1827 годах на месте старой церкви, по проекту петербургского архитектора Луиджи Руска в стиле классицизма.
 Также на улице находится единственная в старом Таллине Римско-католическая церковь св. Петра и Павла (д. 18).
 На улице Вене находился также Доминиканский монастырь (д. 16), основанный доминиканцами в 1246 году и ставший местом взаимодействия разных культур, по праву считается колыбелью школьного образования на эстонском языке.

Музеи 
 На улице Вене находится Таллинский городской музей (д. 17).

Рестораны 
Современная улица Вене известна также большим количество ресторанов, представляющих национальные кухни со всех концов света.

Литература 
 «Tallinna vene kaubahoovi ajaloost XV—XVI sajandil», J.Kleinenberg, ENSV TA Toim.Ühisk. 1962, nr.3
 «Vanast Tallinnast ja tema liiklusteedest», L.Tiik, Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1958, Tallinn, 1959.

Примечания

Ссылки 
 Linnamuuseum
 Kloostri juures oli muuseum

Улицы Старого Таллина
Улицы по алфавиту